Condado de Cameron es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Cameron (Pensilvania)
 Condado de Cameron (Texas)